14. Mistrzostwa Islandii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w lipcu 1940 w Reykjavíku.

Rezultaty

Mężczyźni

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

1940 w Europie
1940 w lekkoatletyce
Islandia w XX wieku
1940
Sport w Reykjavíku